Meissner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Meissner
 August Meissner
 August Gottlieb Meissner
 Bruno Meissner
 Carl Meissner
 Emma Meissner
 Georg Meissner
 Hjalmar Meissner
 Kimmie Meissner
 Otto Meissner

Se även
Meissnereffekten – en benämning på ett fenomen som uppstår hos supraledare
Meissners korpuskel – en sorts känselreceptorer

Tyska efternamn